Rhinecanthus är ett släkte av fiskar. Rhinecanthus ingår i familjen tryckarfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tryckarfiskar
Rhinecanthus